Per Magnus Brahe si può intendere:

Magnus Brahe (1564-1633)
Magnus Fredrik Brahe (1756-1826)
Magnus Brahe (1790-1844)
Magnus Per Brahe (1849-1930)